

Biografia 
Figlio di Giovanni, pittore conosciuto a livello locale, ha ideato e diretto le riviste Play Generation, Horror Mania, DVD Magazine, Digital Japan e Turisti per caso per Edizioni Master. Ha pubblicato i libri Per il potere di Grayskull (2014), Tokyo La guida nerd (2016) e La storia dei Masters (2021, con Emiliano Santalucia), e i fumetti Ethan? (2010) e Rim City (2015), per l'etichetta Radium fondata insieme a Matteo Casali. Dal 2016 collabora con MTV, Paramount, Multiplayer.it, Screenweek, Bad Seed, Salani e tiene corsi sui social network presso la Scuola Internazionale di Comics. Firma tutti i suoi lavori con lo pseudonimo di DocManhattan, che deriva dal suo blog, l'Antro Atomico del Dr. Manhattan.

Opere 
 Alessandro Apreda, Space Wave, Fanucci Editore, 2006
 Alessandro Apreda, Ethan?, GG Studio, 2010
 Alessandro Apreda, Per il potere di Grayskull, Limited Edition, 2014
Sergio Algozzino, Memorie a 8 bit (prefazione), Tunué, 2014
 Alessandro Apreda, Rim City, saldaPress, 2015
 Alessandro Apreda, Tokyo - La guida nerd, Limited Edition, 2016
 Alessandro Apreda, I Goonies (postfazione), Salani, 2017
Alessandro Apreda, Il porto della morte (traduzione), Salani, 2018
Alessandro Apreda, Alberto Locca, The legend of Zelda. Enciclopedia di Hyrule. Il libro ufficiale Nintendo (traduzione), Salani, 2018
Nino Baldan, Topolini, Kombattini, Bim Bum Bam (prefazione), Youcanprint, 2020
Alessandro Apreda, Emiliano Santalucia, La storia dei Masters, Dynit Manga, 2021

Note

Collegamenti esterni